Руле́тка:
 Рулетка — азартная игра.
 Рулетка — инструмент для измерения длины.
 Рулетка — пилотажная группа.
 Марсельская рулетка — футбольный финт, создание которого приписывается Зинедину Зидану.

См. также 
 Рулет
 Рулет (выпечка)
 Рулетта
 Русская рулетка (значения)